Dinastia marwànida, branca de la dinastia omeia iniciada per Marwan I
 Dinastia marwànida, dinastia d'origen kurd que governà la regió de Diyarbakir (Mesopotàmia) entre 983 i 1085 
 Marwànides o Banu Marwan,  dinastia andalusina que governà els territoris de l'actual Extremadura i el sud de Portugal entre 884 i 930.